Ario – presbitero e teologo berbero
 Ario – nome proprio di persona italiano
 Ario – municipalità messicana dello stato di Michoacán

Pagine correlate 
 Aria (disambigua)
 Ariano